Guajiro peut désigner :

Guajiro : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Buchivacoa dans l'État de Falcón ;
 Guajiro : capitale de la paroisse civile de Guajiro, dans la municipalité de Buchivacoa dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme